Николай Александрович Иванов (5 апреля 1922 — 3 января 2013) — Заслуженный работник культуры РСФСР (1974), член Союза кинематографистов России.

Биография 
Участник и инвалид Великой Отечественной войны.
 1967—1984 гг. — первый заместитель генерального директора киностудии «Мосфильм»
 1984—1987 гг. — первый заместитель начальника Главного управления материально-технического снабжения Госкино СССР.

Фильмография 
Николай Александрович был директором таких фильмов как:
 1954 — Герои Шипки
 1967 — Война и мир

Заслуги и награды 
 Орден Почёта (19.11.1997) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Орден Трудового Красного Знамени (1971).
 Орден Отечественной войны I степени.
 Орден Красной Звезды.
 Медаль «За боевые заслуги».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «За оборону Ленинграда».
 Заслуженный работник культуры РСФСР (28.03.1974).
 Благодарность Президента Российской Федерации (15.01.2004) — за большие заслуги в развитии отечественного кинематографа.
 Медаль Патриот России.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130126045046/http://unikino.ru/day-by-day/item/2893-c%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html
 https://web.archive.org/web/20121027182819/http://mirnov.ru/arhiv/mn799/mn/23-1.php
 https://web.archive.org/web/20121013160227/http://www.rodgaz.ru/index.php?action=Articles&dirid=25&tek=27096&issue=429

Инвалиды Великой Отечественной войны